Emílio Rielli Filho (São Paulo, ) é um instrumentista e maestro brasileiro. É filho do maestro José Rielli (1885–1947) e irmão do cantor Rielinho (Osvaldo Rielli, 1917–).

Instrumentistas do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo